Nadsonia är ett släkte av svampar. Nadsonia ingår i ordningen Saccharomycetales, klassen Saccharomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Nadsonia